Куп УЕФА 1989/90.  је била 19. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 9. августа 1989. и завршило се финалним двомечом одиграним 2. и 16. маја 1990.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Ово је била пета сезона у којој право учешћа нису имали енглески клубови због Хејселске трагедије у мају 1985. у којој је страдало 39 навијача.

Прелиминарно коло 
Прве утакмица је играна 9. августа, а реванш утакмица 23. августа 1989.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 12. до 14. септембра, а реванш утакмице од 26. до 28. септембра 1989.

|}
1 Ајакс је напустио терен у 104. минуту реванш утакмице при резултату 1:1, утакмица је регистрована службеним резултатом 3:0 у корист Аустрије.

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 17. до 19. октобра, а реванш утакмице од 31. октобра до 2. новембра 1989.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 21/22. новембра, а реванш утакмице 5/6. децембра 1989.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 6/7. марта, а реванш утакмице 20/21. марта 1990.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 3/4. априла, а реванш утакмице 17/18. априла 1990.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1989/90.
 Куп победника купова 1989/90.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1989/90. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1989/90. у УЕФА такмичењима